Никич () — община () в Австрии, в федеральной земле Бургенланд. 

Входит в состав округа Оберпуллендорф.  . Официальный код  —  1 08 15.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр общины — Йохан Балог (СДПА) по результатам выборов 2007 года.

Совет представителей общины () состоит из 21 места.

 СДПА занимает 12 мест.
 АНП занимает 9 мест.

Источники 
 Географический справочник Бургенланда (нем.)
 Реформирование общин Австрии в 1945-2015гг. Quelle: Statistik Austria (нем.)
 Региональные подразделения Австрии Quelle: Statistik Austria (нем.)

Литература 
  Бургхардт, Эндрю Ф. Политическая география Бургенланда — Вашингтон: Национальная академия наук, 1958 — С. 352 (англ.)

Примечания

Внешние ссылки 
 Официальная страница

См. также 
 Гербы Бургенланда

Общины Бургенланда